One in a Million (film), een film uit 1936
 One in a Million (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie in 1980
 One in a Million (album), een album van Aaliyah uit 1996
 een nummer van een album van Guns N' Roses; zie G N' R Lies